Fortress (filme de 1985) - filme exibido no Brasil sob o nome A Fortaleza
 Fortress (filme de 1993), filme lançado no Brasil sob o título A Fortaleza, protagonizado por Christopher Lambert e dirigido por Stuart Gordon
 A Fortaleza de Sharpe
 Memphis Belle (filme)

Desambiguações de cinema